Andres Ambühl (né le  à Davos) est un joueur de hockey sur glace professionnel suisse. Il évolue avec le club suisse HC Davos en Ligue nationale A.

Carrière en club 
Andres Ambühl a commencé sa carrière professionnelle en 2000 avec le HC Davos, club avec lequel il a fait toutes les classes de junior. Il s'est peu à peu imposé au sein du HC Davos, et a inscrit son premier but en Ligue Nationale A le  face aux ZSC Lions.

Les années suivantes, il a développé l'aspect défensif de son jeu, étant souvent utilisé au sein de la ligne de contrôle du club. Entre 2005 et 2009, il a été sacré trois fois champion de Suisse, et a remporté deux fois la Coupe Spengler. En , il signe un contrat en faveur des Rangers de New York, dans la prestigieuse Ligue nationale de hockey. À l'issue de la préparation estivale, il a été écarté par les Rangers mais a tout de même été retenu avec leur club ferme, le Wolf Pack de Hartford. Il retourne néanmoins en Suisse dès la saison suivante, et s'engage en faveur des ZSC Lions. Il retourne au HC Davos en 2013.

Carrière internationale 
La première compétition à laquelle il participe est le championnat du monde moins de 18 ans 2001 avec la Suisse, où il remporte la médaille d'argent. Il prend ensuite part aux championnats du monde des moins de 20 ans en 2002 et en 2003. Il dispute ensuite treize championnats du monde consécutifs (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016), en plus des Jeux olympiques 2006. Il remporte la médaille d'argent au championnat du monde 2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001|| HC Davos|| LNA|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| HC Davos|| Juniors Élites A|| 31|| 24|| 17|| 41|| 36|| 6|| 4|| 3|| 7|| 6
|-
| 2001-2002|| HC Davos||LNA|| 38|| 5|| 3|| 8|| 26|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|2001-2002 ||HC Davos ||Juniors Elites A || 3|| 2|| 2|| 4|| 12|| 1|| 0|| 1|| 1||2
|-
|2002-2003 ||HC Davos ||LNA || 40|| 6|| 11|| 17|| 18|| 17|| 0|| 2|| 2||10
|- 
|2003-2004 ||HC Davos|| LNA || 47|| 6|| 16|| 22|| 40|| 6|| 0|| 1|| 1||2
|-
|2004-2005 ||HC Davos|| LNA || 43|| 7|| 11|| 18|| 67|| 15|| 3|| 2|| 5||12
|- 
|2005-2006 ||HC Davos|| LNA || 44|| 7|| 14|| 21|| 50|| 15|| 4|| 1|| 5||12
|-
|2005-2006 ||HC Davos|| Coupe d'Europe|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||
|- 
|2006-2007 ||HC Davos|| LNA || 44|| 5|| 13|| 18|| 88|| 19|| 2|| 2|| 4||20
|-
|2007-2008 ||HC Davos|| LNA || 49|| 11|| 15|| 26|| 46|| 13|| 5|| 3|| 8||8
|- 
|2008-2009 ||HC Davos|| LNA || 50|| 17|| 24|| 41|| 90|| 21|| 4|| 3|| 7||44
|-
|2009-2010 ||Wolf Pack de Hartford|| LAH || 64|| 8|| 6|| 14|| 37|| -|| -|| -|| -||-
|- 
|2010-2011 ||ZSC Lions|| LNA || 50|| 11|| 16|| 27|| 48|| 5|| 2|| 1|| 3||4
|- 
|2011-2012 ||ZSC Lions|| LNA || 48|| 14|| 17|| 31|| 60|| 15|| 5|| 9|| 14||6
|- 
|2012-2013 ||ZSC Lions|| LNA || 45|| 19|| 8|| 27|| 26|| 12|| 3|| 0|| 3||2
|- 
|2013-2014 ||HC Davos|| LNA || 49|| 8|| 21|| 29|| 44|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|2014-2015 || HC Davos || LNA || 49 || 13 || 16 || 29 || 28 || 15 || 2 || 6 || 8 || 10
|-
|2015-2016 || HC Davos || LNA || 50 || 14 || 27 || 41 || 30 || 9 || 6 ||2  || 8 || 10
|-
|2016-2017 || HC Davos || LNA || 48 || 12 || 39 || 41 || 53 || 10 || 6 || 1 || 7 || 4
|-
|2017-2018 || HC Davos || LNA || 50||12||22||34||47 || 3|| 0|| 0|| 0||2 
|-
|2018-2019 || HC Davos || LNA || 50||12||16||28||57 || 10|| 2|| 8|| 10||18 
|-
|2019-2020 || HC Davos || LNA || 46|| 11|| 23|| 34|| 30|| -|| -|| -|| -||- 
|-
| 2020-2021||   HC Davos || LNA || 45 || 14 || 30 || 44 || 26 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
| 2021-2022|| HC Davos || LNA  || 49 || 13 || 18 || 31 || 68 || 11 || 4 || 4 || 8 || 12

|2001 || Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 1|| 2|| 3||2 ||
|-
|2002 || Championnat du monde moins de 20 ans || 7|| 1|| 3|| 4||16 ||
|-
|2003 || Championnat du monde moins de 20 ans|| 6|| 0|| 6|| 6||6 ||
|-
|2004 || Championnat du monde|| 7|| 1|| 1|| 2||6 ||
|-
|2005 || Championnat du monde|| 6|| 0|| 0|| 0||2 ||
|-
|2006 || Jeux olympiques|| 1|| 0|| 0|| 0||0 ||
|-
|2006 || Championnat du monde|| 6|| 1|| 1|| 2||8 ||
|-
|2007 || Championnat du monde|| 7|| 0|| 0|| 0||12 ||
|-
|2008 || Championnat du monde|| 7|| 2|| 3|| 5||2 ||
|-
|2009 || Championnat du monde|| 6|| 2|| 1|| 3||6 ||
|-
|2010 || Jeux olympiques|| 5|| 0|| 0|| 0||0 ||
|-
|2010 || Championnat du monde|| 7|| 4|| 2|| 6||4 ||
|-
|2011 || Championnat du monde|| 6|| 1|| 1|| 2||4 ||
|-
|2012 || Championnat du monde|| 7|| 1|| 0|| 1||2 ||
|-
|2013 || Championnat du monde|| 10|| 2|| 4|| 6||16 ||
|-
|2014 || Jeux olympiques|| 4|| 0|| 0|| 0||0 ||
|-
|2014 || Championnat du monde|| 7|| 1|| 3|| 3|| 4||
|-
|2015 || Championnat du monde || 8 || 1 || 1 || 2 || 0 || 
|-
|2016 || Championnat du monde || 7 || 0 || 4 || 4|| 6  || 
|-
|2017 || Championnat du monde || 8 || 3 || 2 || 5 || 14  || 
|-
|2018 || Jeux olympiques|| 4|| 0|| 5|| 5||2 ||
|-
|2019 || Championnat du monde || 8 || 2 || 2 || 4 || 2  || 
|-
|2021 || Championnat du monde || 8 || 0 || 5 || 5 || 0  ||

Trophées et honneurs personnels 
 Champion de Suisse 2002, 2005, 2007, 2009 et 2015 avec le HC Davos et en 2012 avec les ZSC Lions
 Vainqueur de la Coupe Spengler 2004 et 2006 avec le HC Davos
 Médaille d'argent au championnat du monde 2013
 Médaille d'argent au championnat du monde moins de 18 ans 2001

Notes et références 

Naissance en septembre 1983
Naissance à Davos
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif grison
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Davos
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du ZSC Lions
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Porte-drapeau olympique de la Suisse